Рюдо́льфюс «Рой» Анто́ниюс Мака́й (; родился 9 марта 1975 года, Вихен, Нидерланды) — нидерландский футболист, выступавший на позиции нападающего, футбольный тренер.

Клубная карьера 

Оказавшись в 16 лет в «Витессе», Рой Макай сразу же показал на что способен, работая на тренировках без устали. Уже в восемнадцать лет он дебютировал в Высшей лиге Чемпионата Нидерландов, сыграв в первом сезоне в 11 матчах и забив один гол, а в следующие три сезона он забил 48 голов в 98 матчах. Его стали называть вторым ван Бастеном за взрывную скорость, голевое чутьё и доброту (за 17 лет карьеры Рой Макай не получил ни одной красной карточки). Поступило предложение из клуба Испанской Примеры «Тенерифе». В первом сезоне Макай забил 7 голов, на следующий год — 14 голов, но команда вылетела во второй дивизион. В 1999 году Макай перешёл в «Депортиво» и в первый же сезон выиграл с клубом Примеру. В 2002 году выигрывал с клубом Кубок страны, в финале на «Саньтьяго Бернабеу» был побежден «Реал» Мадрид. В сезоне 2002/2003 забил 29 голов в чемпионате и получил «Золотую бутсу». В 2003 году перешёл в «Баварию», став самим дорогим приобретением в истории клуба. Потраченные на него деньги отработал честно — его 78 голов помогли «Баварии» дважды выиграть Бундеслигу и Кубок Германии.

7 марта 2007 года Рой Макай забил  в победном для его команды матче 1/8 финала с мадридским «Реалом». Голландец вывел свою команду вперед спустя 10 секунд после свистка, получив пас от Хасана Салихамиджича, который перехватил мяч у Роберто Карлоса на левом фланге «Реала».

Летом 2007 года вернулся на Родину, в «Фейеноорд». В 2008 году стал обладателем кубка Нидерландов.

26 апреля 2010 года Рой Макай объявил о завершении карьеры по окончании сезона 2009/2010.
6 мая 2010 он провёл свой последний матч в карьере (1:4 дома от «Аякса» в финале Кубка Нидерландов).

Карьера в сборной 
5 октября 1996 года Рой Макай дебютировал в сборной матчем против Уэльса. Участвовал в финальных стадиях ЕВРО 2000 и ЕВРО 2004. Выступал в роли капитана команды на Летних Олимпийских играх 2008.

Тренерская карьера 
По окончании игровой карьеры в 2010 году Рой Макай начал работать тренером в молодёжной команде «Фейеноорда».

В 2015 году Макай приступил к обязанностям главного тренера нападающих основного состава «Фейеноорда».
30 октября 2019 года вместе со всем тренерским составом клуба Рой Макай был отправлен в отставку после назначения главным тренером Дика Адвоката.

Достижения 
Депортиво
 Чемпион Испании: 1999/2000
 Обладатель Кубка Испании: 2002
 Обладатель Суперкубка Испании: 2002

Бавария
 Чемпион Германии: 2004/05, 2005/06
 Обладатель Кубка Германии: 2005, 2006
 Обладатель Кубка немецкой лиги: 2004
Фейеноорд
 Обладатель Кубка Нидерландов: 2008
Личные
 Обладатель «Золотой бутсы»: 2003

Статистика выступлений

Семья 
Жена Джойс, сын Дани, дочь Милу.

Примечания 

Футболисты Нидерландов
Игроки сборной Нидерландов по футболу (до 21 года)
Игроки сборной Нидерландов по футболу
Футболисты на летних Олимпийских играх 2008 года
Игроки ФК «Бавария»
Игроки ФК «Витесс»
Игроки ФК «Депортиво Ла-Корунья»
Игроки ФК «Тенерифе»
Игроки ФК «Фейеноорд»
Футбольные тренеры Нидерландов
Обладатели «Золотой бутсы»
Обладатели трофея Пичичи